Ишлейское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Чебоксарского района Чувашской Республики. Административный центр — село Ишлеи. На территории поселения находятся 15 населённых пунктов — 1 село и 14 деревень.

Главой поселения является Субботин Евгений Николаевич

Населённые пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Муниципального образования Ишлейское сельское поселение Чебоксарского муниципального района 

Сельские поселения Чувашии
Муниципальные образования Чебоксарского района